Pokam ist der Name von:
 Crystelle-Ida Ngnipoho-Pokam (* 1987), kamerunische Fußballspielerin
 Njiké Pokam François
 Xavier Foupa-Pokam, französischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer